Prignac est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme
Prignac, commune française de la Charente-Maritime
Prignac-en-Médoc, commune française de la Gironde
Prignac-et-Marcamps, commune française de la Gironde
Prinhac, hameau de la commune de Moyrazès
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France